Вера Григорьевна Смелова (; ) — советская и украинская спортсменка и тренер. Заслуженный тренер СССР, Заслуженный тренер УССР (1980), Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. Почётный гражданин посёлка Петрово (2001).

Биография 
Родилась в 1939 году в посёлке Петрово Петровского района (ныне Кировоградской области) Украинской ССР.

Окончила Львовский государственный институт физической культуры и спорта. Работала тренером по плаванию спортивного комплекса «Богатырь» в Кривом Роге. Работала старшим тренером сборной по плаванию СССР. 

В числе её воспитанников два олимпийских чемпиона — Сергей Фесенко и Александр Сидоренко (1980), десятки мастеров спорта и мастеров международного класса, много спортсменов-разрядников. Её ученики называли тренера «Веровна».

В 1990 году вернулась в родной посёлок, где возглавила районный спортивный комитет. Много усилий Вера Григорьевна приложила к открытию детской спортивной школы, которую возглавляет по настоящее время. Участвует в общественной жизни Петровского района.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Видатні особистості галузі «Фізкультура і спорт». Смелова Віра Григорівна.
 «Кубок СНГ» по плаванию среди ветеранов.

Выпускники Львовского государственного университета физической культуры
Спортсмены Кривого Рога